Ausir – jedna z form imienia egipskiego boga Ozyrysa
 Ausir – jedno z imion Diora, postaci występującej w Silmarillionie J.R.R. Tolkiena
 Ausir – epizodyczna postać w Księdze zaginionych opowieści J.R.R. Tolkiena
 Paweł Dembowski ps. „Ausir”, tłumacz, wydawca i działacz polityczny